Otruševec je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 2,17 km2.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 303 stanovnika te 77 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Znamennitosti 
 Grgosova špilja
 Kapela Sv. Križa
 Vapnenica

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor